Allobates alessandroi — gatunek płaza zaliczany do rodziny Aromobatidae z Ameryki Południowej.

Występowanie 
Jak wiele innych przedstawicieli Aromobatidae, także opisywany tu gatunek jest endemitem, spotkać go bowiem można jedynie w Peru.

Preferuje on subtropikalne lub tropikalne regiony górskie. Zagrożeniem dla tego gatunku jest utrata przez niego środowiska, w którym żyje.

Przypisy

Bibliografia 
 

Aromobatidae
Płazy Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2001 roku